

Cinema 
 Violence – film del 1947 diretto da Jack Bernhard
 Violence (The Born Losers) – film del 1967 diretto da Tom Laughlin

Musica 
 Violence – album dei Nothingface del 2000
 Violence – traccia dell'album Searching for a Former Clarity degli Against Me! del 2005
 Violence – traccia dell'album Blink-182 dei blink-182 del 2003
 Vio-lence – gruppo thrash metal statunitense
 Violence – album dei Dark Quarterer del 2002
 Violence – album degli Editors del 2018
 Violence – singolo di Grimes del 2019

Altri progetti